Halévy, famiglia francese di origine ebraica, il cui capostipite, Elie Halfon Levy, scelse la forma Halévy al momento di registrazione allo stato civile nel 1807. Ne fanno parte:
Daniel Halévy (1872-1962), figlio di Ludovic, saggista e storico.
Élie Halévy (1870-1937), figlio di Ludovic, filosofo e storico.
Jacques Fromental Halévy (1799-1862), compositore.
Léonie Halévy (1820-1884), nata Rodrigues-Henriques, moglie di Fromental.
Geneviève Halévy (1849-1926), figlia di Jacques-Fromental, divenuta Madame Georges Bizet (poi Madame Straus), salottiera, una delle figure ispiratrici di Marcel Proust.
Léon Halévy (1802-1883), giornalista, poeta, e storico.
Ludovic Halévy (1834-1908), figlio di Léon, drammaturgo, librettista e romanziere;
Joseph Halévy (1827-1917), orientalista francese e grande viaggiatore.
Marc Halévy (1953-), fisico e filosofo.
Meyer Abraham Halévy (1900-1972), rabbino capo, esegeta e storico.